Barzaghi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Barzaghi (1839–1892), italienischer Bildhauer
 Prassitele Barzaghi (1880–1921), italienischer Bildhauer
 Antonio Barzaghi-Cattaneo (1834–1922), Schweizer Maler